Nils Månsson kan avse:

Nils Månsson i Skumparp (1776–1837) – politiker i bondeståndet
Nils Månsson i Erlandsro (1869–1944) – högerpolitiker i andra kammaren
Nils Månsson i Hög (1853–1922) – lantbrukare och kommunalpolitiker
Nils Månsson Mandelgren (1813–1899) – konstnär
Nils Månsson (Natt och Dag) (–1554)
Nils Månsson (Svinhufvud) (1470–1534)
Niclaus Magni död 1543 – kammartjänsteman hos Gustav Vasa
Nils Månsson (död 1654) - borgmästare i Nora
Nils Månsson (1586-1639)